Индикатор је показатељ стања неке појаве. Индикатори се користе у разним областима:
 Индикатор (друштвене науке) се састоји од података. На основу њега се могу вршити оцењивања, класификације, процењивања и предвиђања. Неки од индикатора су бруто друштвени производ, стопа незапослености, природни прираштај и сл. Комбинацијом индикатора се добијају још сложенији показатељи који се називају индекси, неки од индекса су индекс развоја, индекс сиромаштва, индекс напретка, индекс среће и сл.
 Индикатор (хемија) - За истраживање киселости или базности користи се такозвани водонични експонент -{рН}- вредност (у хемији). Универзална индикаторска хартија служи за одређивање приближне -{pH}- вредности раствора. Киселинско-базни индикатори су најчешће слабе киселине или базе код којих молекулски облик има другу боју од јонизованог. Неки киселинско-базни индикатори су: тимол плаво, бромефенол плаво, метил оранж, бромкрезол зелено, метил црвено, лакмус, бром тимол плаво, фенол црвено, фенолфталеин.
 Индикатор (биологија) (или биоиндикатор) је врста која има врло уску еколошку валенцу у односу на скуп еколошких фактора или у односу на само један фактор. Њихово присуство у тачно одређеним границама указује да тај еколошки фактор варира у тачно одређеним границама. Све стеновалентне врсте се најчешће могу узети као индикатори.
 Индикатор (техника) је справа за бележење дијаграма који показује промене у притиску паре у стублинама (цилиндрима) за време рада клипних парних машина.